Mark Patterson (ur. 1951) – amerykański kierowca wyścigowy pochodzenia południowoafrykańskiego
 Mark A. Patterson (ur. ok. 1961) – amerykański polityk i urzędnik państwowy
 Mark Patterson (ur. 1965) – angielski piłkarz
 Mark Patterson (ur. 1966) – australijski krykiecista
 Mark Patterson (ur. 1968) – angielski piłkarz
 Mark Patterson (ur. 1974) – irlandzki krykiecista
 Mark Patterson – nowozelandzki polityk, parlamentarzysta Partii Najpierw Nowa Zelandia